Това́рищеский переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Товарищеский переулок — улица в Великом Устюге.
 Товарищеский переулок — улица в Москве.

Украина 
 Товарищеский переулок — улица в Днепре.
 Товарищеский переулок — улица в Харькове.

Белоруссия 
 Товарищеский переулок — улица в Минске.

См. также 
 Товарищеский проспект
 Товарищеская улица